Can't Keep My Hands Off You — это первый сингл группы Simple Plan с четвёртого студийного альбома. Для записи песни был приглашен вокалист группы Weezer - Риверс Куомо. Сингл был выпущен на iTunes 19 апреля 2011 года. Клип был выпущен 20 апреля 2011 года. Альтернативный вариант без Куомо можно быть найти в саундтреках к фильму Выпускной (Prom) 2011 года. Песня была выпущена как сингл в Австралии в августе 2011 года и получила частые ротации.

Видео 
Клип был снят в начале апреля и выпущен 20 апреля 2011 года. Риверс Куомо не снялся в клипе.

Список композиций 
 "Can't Keep My Hands Off You" - 3:21

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Simple Plan
Синглы 2011 года
Панк-рок-песни
Синглы Lava Records